Секст Юлий Цезар II () e политик на Римската република през 2 век пр.н.е.

Произход и кариера 
Произлиза от знатния клон Юлии Цезари на патрицианската фамилия Юлии и е син на Секст Юлий Цезар I и внук на Луций Юлий Цезар I. Баща му е през 181 пр.н.е. военен трибун при Луций Емилий Павел Македоник във войната против лигурите.

През 170 пр.н.е. той е квестор при претор Гай Семпроний Блез и отива на Изток да освободи отвлечените в робство жители на Абдера. През 165 пр.н.е. едил и организира с другия едил Гней Корнелий Долабела фестивал Мегалензия (Ludi Megalenses). През 159 пр.н.е. е свидетел на сенатския консул за Тибур.

През 157 пр.н.е. Секст става първият от своя фамилен клон консул. Колега му е Луций Аврелий Орест. През 147 пр.н.е. води делегация до Пелопонес.

Източници 

Римски републикански консули
Юлии